Краснополь — многозначный термин.

Военный термин 
 «Краснополь» — управляемый артиллерийский снаряд калибра 152/155 мм (СССР/Россия).
 «Краснополь» — комплекс управляемого вооружения (СССР/Россия).

Топоним

Польша 
 Краснополь — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сейненский повят, Подляское воеводство.
 Краснополь — деревня в Подляском воеводстве.

Украина 
 Краснополь — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Краснополь — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Краснополь — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Краснополь — село во Врадиевском районе Николаевской области.
 Краснополь — село в Захарьевском районе Одесской области.

См. также 
 Краснополье